

Niemcy 
 Neuenkirchen – dzielnica miasta Melle w powiecie Osnabrück, w Dolnej Saksonii
 Neuenkirchen – dzielnica miasta Rietberg w powiecie Gütersloh, w Nadrenii Północnej-Westfalii
 Neuenkirchen – dzielnica miasta Zarrentin am Schaalsee w powiecie Ludwigslust-Parchim, w Meklemburgii-Pomorzu Przednim
 Neuenkirchen – dzielnica gminy Bahrenfleth w powiecie Steinburg, w Szlezwiku-Holsztynie
 Neuenkirchen – dzielnica gminy Liebenburg w powiecie Goslar, w Dolnej Saksonii
 Neuenkirchen – dzielnica gminy Schwanewede w powiecie Osterholz, w Dolnej Saksonii
 Neuenkirchen – gmina w powiecie Cuxhaven, w Dolnej Saksonii
 Neuenkirchen – gmina w powiecie Diepholz, w Dolnej Saksonii
 Neuenkirchen – gmina w powiecie Osnabrück, w Dolnej Saksonii
 Neuenkirchen – gmina w powiecie Stade, w Dolnej Saksonii
 Neuenkirchen – gmina w powiecie Heidekreis, w Dolnej Saksonii
 Neuenkirchen – gmina w powiecie Mecklenburgische Seenplatte, w Meklemburgii-Pomorzu Przednim
 Neuenkirchen – gmina w Związku Gmin Anklam-Land, powiecie Vorpommern-Greifswald, w Meklemburgii-Pomorzu Przednim
 Neuenkirchen – gmina w Związku Gmin Landhagen, powiecie Vorpommern-Greifswald, w Meklemburgii-Pomorzu Przednim
 Neuenkirchen – gmina w powiecie Vorpommern-Rügen, w Meklemburgii-Pomorzu Przednim
 Neuenkirchen – gmina w powiecie Steinfurt, w Nadrenii Północnej-Westfalii
 Neuenkirchen – gmina w powiecie Dithmarschen, w Szlezwiku-Holsztynie
 Neuenkirchen – gmina zbiorowa (niem. Samtgemeinde) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Osnabrück

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Dołuje

Zobacz też 
 Neuenkirch
 Neuenkirchen-Vörden
 Neukirch
 Neukirchen
 Neunkirch
 Neunkirchen